Název Dysnomia má několik významů:
Dysnomia – božstvo řecké mytologie
Dysnomia – měsíc obíhající trpasličí planetu Eris